Pupilla hebes är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1881.  Pupilla hebes ingår i släktet Pupilla och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
hebes